Никола́й Павлович Ивано́в:
 Иванов, Николай Павлович (?—?) — коллаборационист во время Великой Отечественной войны, бургомистр Новгорода.
 Иванов, Николай Павлович (1908—1943) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Николай Павлович (1905—1967) — главный конструктор Ленинградского объединения «Электросила», лауреат Государственных премий СССР.